Панцербрехер ( — «пробиватель доспеха») — короткий трёх-, четырёхгранный кинжал или меч, который использовали рыцари в XI—XII веках для пробивания полного доспеха, против которого обычный меч был бессилен. Удары панцербрехером наносились преимущественно в дыхательные отверстия забрала и места соединения деталей доспеха, либо для того, чтобы разорвать звенья кольчуги.

Панцербрехер, в основном, был цельным, то есть не состоял из отдельных частей, что повышало его прочность. Нередко панцербрехер использовали в качестве «последнего оружия», когда всё остальное ломалось или для добивания поверженного противника. Для тех же целей применялись стилет и дага.

См. также 
 Мизерикорд
 Эсток
 Кончар

Примечания 

Холодное оружие по алфавиту
Клинковое оружие
Кинжалы